František Jirásek může být:

 František Jirásek (fotbalista) – český fotbalista, reprezentant
 František Jirásek (kronikář) (1893–1970) – český učitel, autor loutkových her, kronikář
 František Jirásek (matematik) (* 1938) – český matematik